Die Saison 2004/05 war die fünfte Spielzeit der Suomi-sarja als dritthöchste finnische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Hauptrunde wurde in zwei Phasen ausgetragen. Zunächst spielten die 18 Teilnehmer der Suomi-sarja in drei Gruppen mit je sechs Mannschaften. Diese wurden nach regionalen Kriterien für die zweite Saisonphase in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die Zone Süd mit 10 Mannschaften zwei Teilnehmer mehr aufwies. In der zweiten Saisonphase bestritt jede Mannschaft zwei Spiele gegen jeden Gruppengegner, wobei die Punkte aus der ersten Saisonphase übernommen wurden. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe der zweiten Saisonphase qualifizierten sich für die Playoffs, deren beiden Halbfinalsieger sich wiederum für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen Mestis qualifizierten. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe der zweiten Saisonphase mussten in der Relegation antreten.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und nach Verlängerung erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Erste Saisonphase

Gruppe 1 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 2 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Gruppe 3 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase

Zone Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Zone Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Viertelfinale 
 HeKi Heinola – Raahe-Kiekko 2:0 (4:0, 3:0)
 Titaanit Kotka – SHT Seinäjoki 1:2 (2:3 n. V., 5:1, 0:5)
 RoKi Rovaniemi – VT-HT Vermuntila 0:2 (4:7, 2:3 n. V.)
 Ahmat Haukipudas – HC Montreal Tampere 0:2 (4:9, 4:7)

Halbfinale 
 HeKi Heinola – VT-HT Vermuntila 2:0 (6:5, 4:3)
 SHT Seinäjoki – HC Montreal Tampere 2:0 (3:2, 7:4)

SHT Seinäjoki wurde als beste Mannschaft der Suomi-sarja in der Mestis-Relegation zum Meister der Suomi-sarja erklärt.

Relegation

Zone Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Zone Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei passionhockey.com (französisch)

Suomi-sarja-Saison
Eishockeysaison 2004/05